Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. 62 % складають особи віком від 31 до 60 років. Захворіло і кілька дітей. Виявили вірус навіть у 6-місячної дитини в Умані.

Станом на 4 квітня 2020 МОЗ повідомило статистку про вік пацієнтів, що померли. Із 28 осіб мали вік, старший від 50 років. Більшість мали супутні хвороби. Такі як: важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні. Серед них: 19 жінок (68 %) і 9 чоловіків (32 %). Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64 % отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії і перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Хронологія за регіонами 
Дані наведені у форматі «захворіло/померло/одужало». Інформація наведена за даними МОЗ України станом на 10:00 відповідного дня.

З 31.03.2020 інформація надана за даними РНБО України..

Поденний графік

Статистика за днями

Примітки 

 
2020 в Україні
Охорона здоров'я в Україні